Töve kan syfta på:

Jan Töve (född 1958), landskapsfotograf, författare och föredragshållare
Töve (by) – en by i Ulricehamns kommun
  Töve socken – en tidigare, på 1500-talet, socken i Västergötland
 Töve församling – en tidigare, på 1500-talet, församling i Västergötland